The Videos 1989—2004 — сборник видеоклипов американской группы Metallica, выпущенный 4 декабря 2006 года. Он cодержит все видеоклипы, снятые группой с 1989 по 2004 год, а также различные бонус-материалы, включая альтернативные версии клипов и трейлер к документальному фильму 2004 года «Metallica: Some Kind of Monster».

Список композиций 
 One (7:41)
 Enter Sandman (5:28)
 The Unforgiven (6:21)
 Nothing Else Matters (6:24)
 Wherever I May Roam (6:05)
 Sad But True (5:26)
 Until It Sleeps (4:32)
 Hero Of The Day (4:30)
 Mama Said (4:51)
 King Nothing (5:26)
 The Memory Remains (4:37)
 The Unforgiven II (6:33)
 Fuel (4:35)
 Turn The Page (5:49)
 Whiskey In The Jar (4:43)
 No Leaf Clover (5:33)
 I Disappear (4:28)
 St. Anger (5:50)
 Frantic (4:55)
 The Unnamed Feeling (5:29)
 Some Kind Of Monster (4:28)
Бонусы
 2 Of One — Introduction (5:43)
 One (Jammin' Version) (5:05)
 The Unforgiven (Theatrical Version) (11:29)
 «Metallica: Some Kind Of Monster» Film Trailer (2:27)

Позиции в чартах

Сертификаты

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на сайте PopMatters
 Рецензия на сайте music.com.ua

Альбомы Metallica
Видеоальбомы 2006 года